

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 (1005) Arago est un astéroïde de la ceinture principale.
 Arago est un anneau planétaire autour de Neptune.
 Arago est un cratère d'impact lunaire.
 Arago est un cratère d'impact martien.

Océanologie 
  Le Laboratoire Arago est le nom historique de l'observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer, en hommage à François Arago

Culture et société

Éducation 
 Le lycée Arago est un lycée situé place de la Nation (11 et  arrondissements de Paris, France).
 Le lycée François-Arago, ou lycée Arago, est un lycée de Perpignan (Pyrénées-Orientales, France).

Entreprises 
 Arago est un cabinet d'avocat d'affaires présent en France (Paris, Angers) et à Ras Al Kaimah.

Marine 
 Arago est un patrouilleur de service public de la Marine nationale française.
 Le François Arago est un câblier français en service de 1882 à 1914.
 L'Arago est un câblier français en service de 1914 à 1950.

Monuments 
 La tour Arago est une tour du quartier de La Défense (métropole du Grand Paris, France), détruite en 2017 et remplacée par la tour Eria.

Œuvres 
 Arago est un roman de Laurent Genefort (1995).
 AR∀GO est un manga fantastico-policier imaginé par Arai Takahiro.

Sports 
 L'Arago sport orléanais est un club français de football basé à Orléans et aujourd'hui disparu.
 L'Arago de Sète est un club français de volley-ball basé à Sète.

Patronyme

Toponyme

Algérie 
 Arago, ancien nom de Bordj Ali, un village de la commune de Settara (wilaya de Jijel) ;

Espagne 
 Aragó, nom catalan de la communauté autonome d'Aragon ;
 , une station du métro de Valence (communauté valencienne) ;
 Alboraia-Peris Aragó, une station du métro de Valence (communauté valencienne) ;
 El Clot-Aragó, un échangeur ferroviaire situé à Barcelone (communauté autonome de Catalogne) ;

États-Unis 
 , un township du comté de Hubbard (Minnesota) ;

France 
 le boulevard Arago, un boulevard parisien ;
 la caune de l'Arago, un site préhistorique sur la commune de Tautavel (Pyrénées-Orientales) ;
 le mont Arago, une montagne de Nouvelle-Calédonie ;
 la place Arago, une place à Perpignan ;
 le square Arago, un square parisien.

Homonymie de titre